Sloten (; ) ist die kleinste Stadt (mit Stadtrechten) der Niederlande. Sie liegt in der Nähe des Slotermeers in der Gemeinde De Fryske Marren. Sloten war bis 1984 eine selbständige Stadt, gehörte seitdem zur Gemeinde Gaasterlân-Sleat (Verwaltungssitz in Balk) und seit dem 1. Januar 2014 zur Gemeinde De Fryske Marren. Der Ort gehört zu den elf friesischen Städten.

Geschichte 
Sloten entstand im 13. Jahrhundert als Niederlassung in der Nähe eines Hauses der Familie Harinxma thoo Sloten. Erstmals als Stadt wird Sloten auf einer Urkunde vom 30. August 1426 genannt. Im Jahr 1523 war Sloten in Streitigkeiten um die Vorherrschaft in Friesland verwickelt.

Die geographische Lage des Ortes war günstig. Er lag an der Wasserstraße zwischen Sneek und der südlichen Zuiderzee (heute: IJsselmeer) mit ihren Hansestädten entlang der IJssel. Zudem kreuzte hier der Handelsweg über Land von Stavoren, einer wichtigen, mittelalterlichen Handelsstadt nach Deutschland. Sloten hatte daher für den mittelalterlichen Handel eine Schlüsselposition, zumal hier die Ie überquert werden musste. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Brücke über die Ee durch deutsche Truppen gesprengt.

Heute hat die Bedeutung von Sloten nachgelassen. Im Sommer bilden Wassersportler die Haupteinnahmequelle, für die südlich des Ortes ein Yachthafen und Steganlagen gebaut worden sind. Ganzjährig kommen aber auch Tagestouristen in den Ort, um die historische friesische Architektur zu besichtigen. Darüber hinaus gibt es im Ort eine große Fabrik zur Produktion von Viehfutter für Jungvieh.

Sehenswürdigkeiten 
 das ehemalige Rathaus von 1759 bis 1761 mit dem Stadtmuseum zur Geschichte des Ortes
 die Kirche von 1647
 das Pastorat
 alte Wohnhäuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert entlang der zentralen Gracht
 zwei Wassertore, die die Gracht an der Stadtmauer begrenzen, das südliche sog. Lemsterpoort stammt von 1821, das nördliche wird Woudsenderpoort genannt
 die alte Windmühle de Kaai (Korenmolen, 1755) am südlichen Wassertor
 die alte Kanone neben der Windmühle, die im Juli und August jeden Freitagabend abgeschossen wird
 das Schafott an der Brücke zum Meer

Aktivitäten 
 Sipelsneon, ein Jahrmarkt, der am letzten Sonnabend im Juni in Sloten abgehalten wird. Dabei stehen entlang der Grachten kleine Stände und Buden, auf dem Grasplatz neben der Kirche ist Kinderfreimarkt und in den Schuppen an der Fabrik hält die Musikvereinigung einen eigenen Markt ab. An der alten Mühle wird Kaffee und Kuchen verkauft. Die Mühle ist, ebenso wie die Läden, geöffnet und kann besichtigt werden. Außerdem werden zusätzliche Aktivitäten organisiert.

Sport 
 Wassersport jeder Art
 im Juli/August findet jährlich das Skûtsjesilen statt, eine friesische Segel-Regatta mit Plattbodenschiffen
 in kalten Wintern ist hier eine Kontrollstation der Elfstedentocht, des Eislaufwettbewerbs durch die elf friesischen Städte

Literatur

Weblinks 

 Alte Landkarte der Gemeinde Gasterlân-Sleat (niederländisch)
 Website über die Stadtmauer von Sloten (niederländisch)
 Website über das Museum von Sloten (niederländisch, englisch)
 Website über das Skûtsjesilen (mehrsprachig)

Einzelnachweise 

Ort in der Provinz Friesland
Festung in den Niederlanden
Bauwerk in De Fryske Marren
Festung in Europa
Stadt in den Niederlanden
Geographie (De Fryske Marren)